Saigusa () bezeichnet:
 ein Lehen: Saigusa (Han)
 der Feudalklan dieses Lehens: Saigusa (Klan)
 Saigusa Hiroto (1892–1963), Philosoph